Антонин (Antonin, ) — мужское имя латинского происхождения.

Известные носители:
 Антонин — римский чиновник середины IV века, перешедший на сторону Сасанидов во время римско-персидских войн.
 Антонин из Пьяченцы (ум. 303) — святой мученик из Пьяченцы.

 Антонин Либерал — древнегреческий грамматик, живший приблизительно во II—III веках.
 Антонин Пий (86—161) — римский император (138—161).
 Антонин Пьероци — христианский католический святой.
 Антонин Сирийский (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.

 Антонин (Грановский) (1865—1927) — епископ Владикавказский и Моздокский Русской православной церкви; в обновленчестве — митрополит Московский.
 Антонин (Державин) (1831—1902) — епископ Псковский и Порховский Русской православной церкви.
 Антонин (Капустин) (1817—1894) — священнослужитель Русской православной церкви, начальник Русской духовной миссии на Святой земле (1865—1894).
 Антонин (Покровский) (1869—1939) — архиепископ Вашингтонский и Аляскинский Русской православной церкви.

См. также 
 Антонины (значения)

Страницы значений:Тёзки